Callahan může být:

příjmení
 John Callahan – více osob
 Ryan Callahan (* 1985) – americký hokejový útočník
 Steven Callahan (* 1952) – americký námořník, námořní architekt, spisovatel a vynálezce

ostatní
 Callahan County – okres ve státě Texas v USA